Коргу:
 Коргу — приход в Португалии;
 Коргу (железная дорога) — железная дорога в Португалии;
 Коргу (река) — река в Португалии